Grimsta kan syfta på:

 Grimsta, Stockholm – en stadsdel i Västerort inom Stockholms kommun
Grimsta naturreservat
Grimsta IP – idrottsplats i Vällingby
 Grimsta och Lundvreten – en av SCB avgränsad och namnsatt småort i Uppsala kommun
 Grimsta, Nynäshamns kommun – en småort i Nynäshamns kommun